Psychilis  — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные. 

Эпифиты и литофиты.

Аббревиатура родового названия — Psy.

Виды 
Список видов по данным The Plant List:
 Psychilis atropurpurea (Willd.) Sauleda		
 Psychilis bifida (Aubl.) Sauleda		
 Psychilis buchii (Cogn.) Sauleda		
 Psychilis cogniauxii (L.O.Williams) Sauleda		
 Psychilis correllii Sauleda		
 Psychilis dodii Sauleda		
 Psychilis domingensis (Cogn.) Sauleda		
 Psychilis kraenzlinii (Bello) Sauleda		
 Psychilis krugii (Bello) Sauleda		
 Psychilis macconnelliae Sauleda		
 Psychilis monensis Sauleda		
 Psychilis olivacea (Cogn.) Sauleda		
 Psychilis ×raganii Sauleda  = (Psy. kraenzlinii × Psy. krugii)	
 Psychilis rubeniana Dod ex Sauleda		
 Psychilis truncata (Cogn.) Sauleda		
 Psychilis ×tudiana (Dod) Sauleda  = (Psy. bifida × Psy. truncata)	
 Psychilis vernicosa (Dod) Sauleda

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы